Uaigae steht für:

 Uaigae, ein Suco in Osttimor
 Uaigae (Ort), ein Ort in dem Suco
 Uaigae (Berg), ein Berg in dem Suco